Carolus – łacińska wersja imienia Karol
 Carolus – rodzaj roślin z rodziny malpigiowatych